Okçular (dt.: Bogenschützen) heißen folgende Orte in der Türkei:
 
 Okçular (Dinar) – Dorf in der Provinz Afyonkarahisar im Landkreis Dinar  
 Okçular (Çubuk) – Dorf in der Provinz Ankara im Landkreis Çubu 
 Okçular (Bigadiç) – Dorf in der Provinz Balıkesir im Landkreis Bigadiç 
 Okçular (İvrindi) – Dorf in der Provinz Balıkesir im Landkreis İvrindi 
 Okçular (Bartın) – Dorf in der Provinz Bartın im Landkreis Bartın
 Okçular (Bolu) – Dorf in der Provinz Bolu im Landkreis Bolu
 Okçular (Harmancık) – Dorf in der Provinz Bursa im Landkreis Harmancık 
 Okçular (Karacabey) – Dorf in der Provinz Bursa im Landkreis Karacabey 
 Okçular (Çan) – Dorf in der Provinz Çanakkale im Landkreis Çan 
 Okçular (Ilgaz) – Dorf in der Provinz Çankırı im Landkreis Ilgaz 
 Okçular (Karakoçan) – Dorf in der Provinz Elazığ im Landkreis Karakoçan
 Okçular (Kovancılar) – Dorf in der Provinz Elazığ im Landkreis Kovancılar
 Okçular (Bergama) – Dorf in der Provinz İzmir im Landkreis Bergama
 Okçular (Araç) – Dorf in der Provinz Kastamonu im Landkreis Araç 
 Okçular (Cide) – Dorf in der Provinz Kastamonu im Landkreis Cide 
 Okçular (Vize) – Dorf in der Provinz Kırklareli im Landkreis Vize  
 Okçular (Ortaca) – Dorf in der Provinz Muğla im Landkreis Ortaca 
 Okçular (Bulanık) – Dorf in der Provinz Muş im Landkreis Bulanık 
 Okçular (Kaynarca) – Dorf in der Provinz Sakarya im Landkreis Kaynarca 
 Okçular (Pervari) – Dorf in der Provinz Siirt im Landkreis Pervari 
 Okçular (Alaplı) – Dorf in der Provinz Zonguldak im Landkreis Alaplı